Ахеро́н — многозначный термин, который может означать:

Реки:
 Ахерон — река в эпирской области Теспротии в Греции.
 Ахерон — река в царстве Аида в древнегреческой мифологии.
  — река в регионе Марлборо Новой Зеландии.
  — река в регионе Кентербери Новой Зеландии.
  — река в штате Виктория Австралии.

Другое:
 Acheron (англ. «Ахерон») — американская группа, играющая в стиле блэк-дэт-метал.